Zigenska kan syfta på:

 Zigenska – svenskt namn på en indoariska språkgrenen bland de indoeuropeiska språken, se romani
 Zigenska – benämning på en kvinnlig rom, se zigenare
 Zigensk – som har att göra med romer, se  zigenare